Либеральная партия Кубы ( ) — бывшая право-центристская политическая партия Кубы. Была основана в 1878 году, распущена в 1952 году.

История 
Партия была основана в 1878 году как Автономистская либеральная партия членами кубинской буржуазии для выражения своих либеральных идей и для борьбы за политическую автономию Кубы. В 1898 году стала называться Либеральной партией. Была одной из основных партий Кубы с 1910-х годов до 1952 года, когда она была распущена в результате государственного переворота 10 марта 1952 года, когда к власти пришёл Фульхенсио Батиста, ещё до Кубинской революции.

Участие в выборах 
Либеральная партия впервые участвовала в парламентских выборах 1910 года, когда получила 23 из 41 места Палаты представителей на промежуточных выборах. Однако, она проиграла выборы 1912 года, выступая в составе Патриотического соединения. Затем стала второй на выборах 1914, 1916 (когда она получила равное количество мест в Палате представителей, что и Национальная консервативная партия, но уступила последней в Сенате) и 1918 годов.

На выборах 1920 года партийный кандидат Альфредо Саяс-и-Альфонсо победил на президентских выборах, хотя партия и уступила на парламентские выборы альянсу Национальной консервативной и Народной партий Национальная лига. Вскоре, однако, она одержала победу на промежуточных выборах 1922 года. В ходе всеобщих выборов 1924 года партия заключила альянс с Кубинской народной партией. Либерал Херардо Мачадо победил на президентских выборах, а альянс победил на выборах и в Сенат, и в Палату представителей.

В 1928 году были проведены выборы в Конституционное собрание, на которых Либеральная партия получила 29 из 55 мест, а затем партия также выиграла промежуточные выборы в 1930 и 1932 годах. На всеобщих выборах 1936 года партия одержала победу на парламентских выборах в составе Трёхсторонней коалиции с Националистическим союзом и Республиканской акцией. Кандидат Либеральной партии Мигель Мариано Гомес стал президентом. Либеральная партия победила на промежуточных выборах 1938 года.

С 1940-х годов, однако, партия оказалась на вторых ролях, уступая на парламентских и президентских выборах.

Примечания 

Либеральные партии
Политические партии Кубы